Mistrzostwa Oceanii w Rugby 7 Mężczyzn 2019 – dwunaste mistrzostwa Oceanii w rugby 7 mężczyzn, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez Oceania Rugby mające na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w Oceanii. Odbyły się wraz z turniejem żeńskim w dniach 7–9 listopada 2019 roku w Suvie. Zawody służyły także jako kwalifikacja do innych turniejów.

W finale olimpijskich kwalifikacji Australia – przegrywając do połowy 0:12 – pokonała ostatecznie grające w osłabieniu po czerwonej kartce Samoa, w drugim z półfinałów Japonia uległa Fidżi. W decydującym o tytule spotkaniu lepsi okazali się Australijczycy, piąte miejsce zajęli reprezentanci Tonga zyskując prawo udziału w światowym turnieju barażowym i awans do dwóch turniejów obecnej edycji World Rugby Sevens Series.

Informacje ogólne 
W połowie września 2017 roku ogłoszono, że Fidżi będzie gościć mistrzostwa Oceanii przez kolejne trzy lata.

Mistrzostwa stanowiły część kwalifikacji do turnieju rugby 7 na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020 z awansem dla najlepszej dotychczas niezakwalifikowanej reprezentacji oraz udziałem w zawodach barażowych dla dwóch kolejnych. Ich stawką był również awans do nowozelandzkich i australijskich zawodów sezonu 2019/2020 World Rugby Sevens Series oraz dwa miejsca w kwalifikacjach do sezonu 2020/2021 dla najwyżej uplasowanych – nie licząc mających status core team Fidżi, Nowej Zelandii, Samoa i Australii – drużyn tych zawodów. W rozegranym na ANZ Stadium w Suvie turnieju wzięło udział piętnaście reprezentacji, które rywalizowały w pierwszej fazie systemem kołowym w ramach trzech pięciozespołowych grup, a w pierwszej z nich znalazły się drużyny nie biorące udziału w olimpijskich eliminacjach (w tym mające już zapewniony awans Nowa Zelandia i Fidżi oraz zaproszona Japonia). Zwycięzcy grup B i C zmierzyli się w walce o bezpośredni awans na igrzyska, był to jednocześnie jeden z półfinałów całych mistrzostw, w drugim zaś zmierzyły się dwie czołowe drużyny grupy A.

Zawody były transmitowane w Internecie oraz w Fiji TV i Sky Sport. Najtańsze jednodniowe wejściówki kosztowały 5, a trzydniowe 12 F$.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Mistrzostwa Oceanii / Kwalifikacja olimpijska

Mecz o miejsca 5-6

Mecze o miejsca 7-10

Mecze o miejsca 11-14

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Mistrzostwa Oceanii w rugby 7
2019 w rugby union
2019 w Oceanii
Rugby union na Fidżi
Sport w Suvie
Fidżi w XXI wieku